Gli Euarchontoglires (detti anche Supraprimates) sono un superordine di mammiferi, definito sulla base di analisi di sequenza genetica e su dati di presenza/assenza di retrotrasposoni.

Filogenesi 

Gli Euarchontoglires si ipotizza comparirono circa 85 - 95 milioni di anni fa, durante il Cretaceo. Questa ipotesi è suffragata da evidenze fossili e molecolari. Sulla base di tali evidenze il superordine Euarchontoglires comprende il clade Glires, di cui fanno parte Rodentia e Lagomorpha, e il clade Euarchonta, che raggruppa Scandentia, Primates e Dermoptera, secondo il seguente albero filogenetico:

Bibliografia
 
  ()

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Mammiferi